La saison 1994-1995 est la seconde saison des championnats de hockey sur glace de Slovaquie : l’, la première division, la , second échelon et des autres divisions inférieures.

Saison régulière

Séries éliminatoires

Quarts de finale 
 Dukla Trenčín - Spartak Dubnica nad Váhom 3:0 (11:3,3:2,4:2)
 HC Košice - ZPA Prešov 3:0 (10:1,4:3,6:1)
 Slovan Bratislava - Martimex ZŤS Martin 3:0 (5:1,5:2,2:0)
 ŠKP PS Poprad - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:0 (8:5,4:1,4:3)

Demi-finales 
 Dukla Trenčín - ŠKP PS Poprad 3:0 (9:5,5:3,5:3)
 HC Košice - Slovan Bratislava 3:0 (11:1,8:1,3:1)

Match pour la troisième place 
 Slovan Bratislava - ŠKP PS Poprad 2:1 (4:3,5:6,5:2)

Finale 
 Dukla Trenčín - HC Košice 0:3 (2:4,3:5,1:7)

Effectif champion HC Košice 
 Gardiens de but : Jaromír Dragan, Ján Rímsky, Jozef Škrak ;
 Défenseurs : Matej Bukna, Juraj Horňák, Stanislav Jasečko, Martin Lenďák, Radoslav Michalčin, Daniel Sedlák, Ján Varholík, Slavomír Vorobeľ, Pavol Valko ;
 Attaquants : Vlastimil Plavucha, Ľubomír Rybovič, Pavol Zůbek, Peter Zůbek, Miroslav Ihnačák, René Pucher, Slavomír Ilavský, Richard Šechný, Martin Mižík, Miroslav Pažák, Anton Bartánus, Róbert Pohanka, Peter Bondra, Viliam Knap, Peter Kuzár ;
 Entraîneurs : Ján Selvek, Vincent Lukáč

Références 

Saison du championnat de Slovaquie de hockey sur glace
Hockey sur glace en 1994
Hockey sur glace en 1995
1994 en Slovaquie
1995 en Slovaquie